Los Pinos kan syfta på följande:

Mexiko 
 Los Pinos,  Mexikos presidents officiella residens från 1934 till 2018
 Los Pinos, Jalpan, 
 Los Pinos, San Andrés Tuxtla, 
 Los Pinos, Ocosingo, 
 Los Pinos, Zihuateutla, 
 Los Pinos, Tapachula, 
 Los Pinos, Delstaten Mexiko, Almoloya de Alquisiras, 
 Los Pinos, Mexicali, 
 Los Pinos, Huautepec, 
 Los Pinos, Pinal de Amoles, 
 Los Pinos, Cochoapa el Grande, 
 Los Pinos, Ixmiquilpan, 
 Los Pinos, San Luis Potosí, Huehuetlán, 
 Los Pinos, Jitotol, 
 Los Pinos, San Juan Bautista Tuxtepec, 
 Los Pinos, Amatitlán, 
 Los Pinos, La Trinitaria, 
 Los Pinos, Motozintla, 
 Los Pinos, Purísima del Rincón, 
 Los Pinos, Venustiano Carranza, 
 Los Pinos, Mexico City, Xochimilco, 
 Los Pinos, Progreso de Obregón, 
 Los Pinos, Abasolo, 
 Los Pinos, La Independencia, 
 Los Pinos, San Luis Acatlán, 
 Los Pinos, Tihuatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar